Felgen steht für:
 Camillo Felgen (1920–2005), Luxemburger Sänger, Texter und Moderator

Siehe auch:
 Felge